Азаплар може да се отнася за:

 Азаплар, старото име на село Полковник Дяково, община Крушари, България;
 Азаплар, село в община Мустафа Ачи, окръг Кюстенджа, Румъния.